

Astronomia 
 21403 Haken – asteroide della fascia principale

Persone 
 Hermann Haken – fisico tedesco
 Wolfgang Haken – matematico tedesco
 Rianne ten Haken – supermodella olandese

Altro 
 Bari Haken – manga giapponese
 Haken – gruppo musicale britannico